Typ 141 oder Type 141 steht für:

 Peugeot Typ 141, Automodell der Marke Peugeot
 Sietas Typ 141, Mehrzweckschiffstyp der Sietas-Werft
 Vickers Type 141, Militärflugzeug von Vickers